Amerikai Egyesült Államok
Newtown (Connecticut)
Newtown (Dél-Karolina)
Newtown (Illinois)
Newtown (Indiana)
Newtowne, Cambridge (Massachusetts) korábbi neve
Newtown, Newton (Massachusetts) korábbi neve
Newtown (Missouri)
Newtown (New Jersey)
Newtown (Ohio)
Newtown (Bucks megye, Pennsylvania)
Newtown (Schuylkill megye, Pennsylvania)
Newtown (Virginia)
Newtown (Albemarle megye, Virginia)
Newtown (Greene megye, Virginia)
Newtown (King and Queen megye, Virginia)
Newtown (Lancaster megye, Virginia)
Stephens City (Virginia), régi neve Newtown
 Wales
Newtown (Powys)